Az 1976. évi téli olimpiai játékokon a bob férfi kettes versenyszámát február 6-án és 7-én rendezték Iglsben. Az aranyérmet a keletnémet Meinhard Nehmer–Bernhard Germeshausen-páros nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar páros.

Eredmények 
A verseny négy futamból állt. A négy futam időeredményének összessége határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A futamok legjobb időeredményei vastagbetűvel olvashatóak.

Források 

F2